Lejzer Zamenhof (1859-1917), bedenker van de Internationale hulptaal Esperanto. 
 Mordechai Mark Zamenhof (1837 - 1907), vader van Lejzer Zamenhof.
 Zamenhof (planetoïde)
 Zamenhofdag (15 december), geboortedag van Lejzer Zamenhof